ZU steht als Abkürzung für:

 Zeppelin Universität
 Zürcher Unterländer, Schweizer Tageszeitung
 Zustellungsurkunde
 Helios Airways, ehemalige Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Südafrika

ZU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: Händler mit Anhängern
 Norwegen: Alta (Norwegen)

ŽU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Kroatien: Županja 

Zu steht für:

 Zu (Band), italienische Hardcore-/Jazz-Band

Zu steht als Nachname folgender Personen:

 Zu Chongzhi (429–500), chinesischer Mathematiker
 Zu Mao (2. Jahrhundert), chinesischer General

zu steht für:

 Adelsprädikat
 isiZulu, Sprachcode nach ISO 639-1

Siehe auch:

ZU